Kauwgom
 Gom (substantie)
 gom of gum, gebruikt om potloodlijnen mee te verwijderen
 de gom op een postzegel
 een afkorting van bruidegom
 Gom (schoonmaakbedrijf)
 gom, de ISO 639-code voor Konkani (taal)
 GOM Player (Gretech Online Movie Player), een gratis mediaspeler
 GOM (granulair osmiofiel materiaal) aanwezig in de basale membraan van gladde spiercellen in de bloedvaten van CADASIL-patiënten.

Zie ook
 Gum (doorverwijspagina)
 GUM (doorverwijspagina)